Новое Строение:

 Новое Строение — крупнейший по населению район города Даугавпилса (Латвия).
 Новое Строение — историческая местность Киева. Возникла в 30-40-х годах XIX столетия.